Динора — опера Дж. Мейербера (другое название «Плоэрмельский праздник»).

Плоэрмельский праздник (Le Pardon de Ploërmel) / Динора (Dinorah) / Кладоискатель (Le chercheur du tresor) / Динора, или Паломничество в Плоэрмель (Dinora, oder Die Wallfahrt nach Ploermel) — комическая опера Дж. Мейербера в 3 действиях, либретто Ж. Барбье и М. Карре по пьесе М. Карре «Плоэрмельский праздник» (другой перевод того же названия — «Паломничество в Плоэрмель»).

 Премьера (под названием «Плоэрмельский праздник»): Париж, театр «Опера-комик», 4 апреля 1859 г.;
 В России — Петербург, Большой театр, силами итальянской труппы, 18 декабря 1860 г.;
 На русской сцене — Московская русская частная опера, 18 декабря 1885 г.

Для исполнения в других странах композитор сочинил речитативы взамен разговорных диалогов.
Опера ставится преимущественно под названием «Динора».

В то время как пастушка Динора и пастух Гоэль направлялись венчаться в церковь, налетела страшная буря. Дом Диноры разрушен, свадьба расстроилась. Сельский колдун Тоник рассказывает Гоэлю, что тот может найти зарытый в земле клад, если проживет целый год вдали от людей. Гоэль, ничего не сказав невесте, скрывается, и Динора с горя сходит с ума. Целые дни она бродит по горам в сопровождении козочки. Проходит год, и Гоэль возвращается, чтобы приступить к поискам клада. Он ищет помощи у дурачка Корентина, так как, согласно поверью, первый, кто найдет клад, умрет. Ночью у плотины встречаются Гоэль и безумная Динора, которая ищет свою козочку. Молния ударяет в плотину, и хлынувшая вода смывает Динору. Гоэль спасает её. Под воздействием пережитого потрясения разум к ней возвращается, и влюбленные идут вместе с богомольцами в плоэрмельскую часовню, чтобы обвенчаться. Гоэль понял, что незачем искать клад, если у него есть Динора.

Этот нелепый сюжет не помешал Мейерберу добиться успеха. Эффектная партия Диноры, позволяющая певице блеснуть колоратурой, была одной из самых популярных в репертуаре артисток мира. Вместе с тем опера свидетельствовала о кризисе, переживаемом Мейербером. На русской сцене она успеха не имела.

Оперы по алфавиту
Оперы Джакомо Мейербера
Оперные премьеры Опера-комик в Париже